«What Would Steve Do?» — второй сингл британской  Mumm-Ra с её дебютного альбома These Things Move in Threes. Сингл был выпущен лейблом Columbia Records 19 февраля 2007 года на компакт-дисках и в двух частях на 7-дюймовых виниловых пластинках. «What Would Steve Do?» является перезаписью одноимённого демо-сингла, который был самостоятельно выпущен Mumm-Ra в апреле 2006 года. Название песни «What Would Steve Do?» () ссылается на раннего менеджера группы по имени Стив.

Из всех трёх синглов группы Mumm-Ra с альбома These Things Move in Threes «What Would Steve Do?» занял самую высокую, 40-ю позицию в британском хит-параде UK Singles Chart (предыдущий, «Out of the Question», отставал от него на 5 позиций, следующий «She’s Got You High» занял 41 место).

Версия сингла на дисках включает в себя видеоклип на песню «What Would Steve Do?», снятый Беном Ролласоном (). Песня прозвучала в эпизоде «Caravan Club» британского телесериала «Переростки».

Списки композиций 
CD-издание (8:57)

 1. «What Would Steve Do?» (2:52)
 2. «Cute As» (4:13)
 3. «Without You» (1:51)
 Видеоклип: «What Would Steve Do?»

7-дюймовая пластинка, часть 1 (gatefold)

 «What Would Steve Do?»
 «Cute As»

7-дюймовая пластинка, часть 2

 «What Would Steve Do?»
 «What Would Steve Do?» (Floorboard Mix)

Демозапись «What Would Steve Do?» 
Изначально сингл «What Would Steve Do?» был выпущен в апреле 2006 года как демозапись, с одноимённой песней «What Would Steve Do?» и би-сайдом «Song E». Mumm-Ra самостоятельно распространяла сингл во время концертного тура, на 7-дюймовых грампластинках с фотографиями родного города Бексхилл-он-Си и автографами участников группы.

Источники

Ссылки 
 Музыкальный клип «What Would Steve Do?» на сайте YouTube.
 Сингл «What Would Steve Do?» на сайте RunOutGrooves.



Синглы 2007 года
Синглы Mumm-Ra